Кимрека — река в России, протекает в Вытегорском районе Вологодской области. Устье реки находится в 46 км по правому берегу реки Мегры. Длина реки составляет 30 км, площадь водосборного бассейна 347 км². Крупнейший приток — Ежрека (исток — Ежозеро), впадает в Кимреку в 15 км от её устья.

К бассейну Кимреки также относятся озёра:
 Лухтозеро
 Ундозеро
 Качозеро

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Бассейн Онежского озера без рр. Шуя, Суна, Водла и Вытегра, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100612102000017789.

Примечания

Топографические карты 
 
 

Притоки Мегры (реки, впадающей в Онежское озеро)
Реки Вытегорского района